déca (symbole da) est le préfixe du Système international d'unités (SI) qui représente 10 soit dix. Le décamètre était fréquemment utilisé par les arpenteurs.
 Déca est la contraction de « café décaféiné ».

be:Дэка-
br:Drka
ca:Deca
cs:Deka
es:Deca
et:Deka-
fa:دکا
gl:Deca-
hi:डेका-
hy:Դեկա
it:Deca
ja:デカ
ka:დეკა...
km:ដេកា
ko:데카
ksh:Deka
lt:Deka-
nds:Deka
nn:Deka
no:Deka
pl:Deka
ru:Дека-
sl:Deka
sr:Дека
vi:Đêca